Back (Buiten-Hebriden), plaats in het Verenigd Koninkrijk
 Back (televisieserie), Britse televisieserie uit 2017 
 back of vleugelverdediger, voetbalterm
 Bäck (doorverwijspagina)